Quattro Giornate – stazione della metropolitana di Napoli
 Quattro giornate di Napoli – insurrezione popolare durante la seconda guerra mondiale
 Le quattro giornate di Napoli – film di Nanni Loy del 1962